Львівська свічкова мануфактура — майстерня-крамниця у Львові, котра спеціалізується на відродженням традицій ручного виготовлення свічок та їх продажу.

Історія 
Львівська свічкова мануфактура відкрита 2013 року в Львові. Свічкова мануфактура займається відродженням давніх традицій ручного виготовлення свічок з воску та парафіну. У крамниці при майстерні можна придбати різні за розмірами, виглядом, кольорами та запахом свічки.

Львівська свічкова мануфактура була організатором 3-го «Фестивалю Свічок», який з 11 по 13 листопада 2017 року пройшов у Львові. Також була генеральним партнером 5-го Свята сиру і вина у Львові.

Частину виручених коштів «Львівська свічкова мануфактура» скеровує на благодійність у «Кризовий центр для жінок», які потрапили у складні життєві ситуації.

Майстер-клас 
У майстерні проходять майстер-класи з виготовлення свічок. Вартість майстер-класу з виготовлення та розпису свічок (з особи): 100 грн. Тривалість: 1-1,5 години. Майстер-клас відбувається щодня. Початок майстер-класу: з 10:00 до 21:00 (за попередньою домовленістю).

Світлини

Примітки

Посилання 
 
 
 Як у Львові виготовляють авторські свічки. 3D-екскурсія, відео 

Культура Львова
Львівські майстерні
Львівські крамниці
Засновані в Україні 2013